Tollestrup ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Tollestrup (1924–2020), US-amerikanischer Physiker
 Phil Tollestrup (* 1949), kanadischer Basketballspieler